Les Énigmes de Tim ont succédé à celles de Ludo dans le journal Pif Gadget, et sont parues depuis le 682 de 1982 jusqu'à la disparition du journal en 1994. Il s'agissait, à partir d'éléments divers présentés sous forme de bande dessinée, de mener à bien une enquête policière et de démasquer le coupable. La solution était indiquée en bas de page et à l'envers.

Les textes et les dessins étaient signés Jean-Pierre Dirick.

Les énigmes suivantes sont parues dans Pif Gadget :

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .

Série de bande dessinée publiée dans Pif gadget